Parastenopa är ett släkte av tvåvingar. Parastenopa ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Parastenopa